Kupała – domniemane bóstwo słowiańskie
 Janka Kupała – białoruski pisarz

Zobacz też 
 Noc Kupały